Cilayang (Cikeusal)
 Cilayang (Curugbitung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing